Nazionale di pallavolo maschile degli Stati Uniti d'America
 Nazionale di pallavolo femminile degli Stati Uniti d'America